вектор положаја у математици
 Радијус вектор (кабловски оператер)